

Метереологія 
 Ізотерма (географія) — ізолінія однакових температур повітря, води, ґрунту тощо на карті, наприклад, на метеорологічних мапах.

Термодинаміка 
У термодинаміці термін ізотерма ( — «однаковий»;  — «тепло») використовують для позначення кривої залежності тиску від об'єму при ізотермічному процесі, тобто при фіксованій температурі.

 Ізотерма адсорбції (; ) — крива залежності кількості адсорбованого газу від рівноважного тиску (або від рівноважної концентрації адсорбату) при постійній температурі.
 Ізотерма ван дер Ваальса (; ) — ізотерма, що описує залежність між тиском та об'ємом реального газу при постійній температурі за допомогою рівняння ван дер Ваальса.
 Ізотерма реакції (; ) — крива, що зв'язує хімічну спорідненість А з термодинамічною константою хімічної рівноваги Ка і активностями abi реагентів у вихідній реакції суміші:
 A=RT ln(Ka/ab1ab2…abi),
 де bi — стехіометричний коефіцієнт реагенту Ві; береться зі знаком «+» для продуктів реакції та знаком «-» для реактантів; R — газова стала; T — абсолютна температура.
 Ізотерма розподілу (; ) — ізотерма, що описує залежність рівноважної концентрації субстанції у нерухомій фазі від рівноважної концентрації цієї субстанції в рухомій фазі.
 Ізотерма сорбції

Див. також 
 Ізотермічний процес

Примітки 

Термодинаміка
Географічна термінологія
Ізолінії